

Antropologia
 Si La – gruppo etnico del Vietnam e del Laos

Aziende
 Sila Varese – azienda di trasporto pubblico di Varese

Geografia
 Sila – catena montuosa dell'Italia meridionale
 Sila – città degli Emirati Arabi Uniti
 Sila – città del Ciad
 Regione del Sila, regione del Ciad

Onomastica
 Sila – forma abbreviata del nome proprio di persona Silvano

Religione
 Sila – collaboratore e discepolo di Paolo di Tarso
 Sila – altro nome di Silap Inua, divinità Inuit
 Śīla, sanscrito, sīla, pāli, il secondo dei pāramitā, i principi etici del buddhismo

Altri progetti